Jonathan Tremblay, un joueur canadien de hockey sur glace (1984 -).
 Jonathan Tremblay, un homme politique québécois (1984 -).